Габбард () — фамилия. Известные носители:

 Габбард, Майк (род. 1948) — американский политический деятель.
 Габбард, Тулси (род. 1981) — американский политический и государственный деятель, дочь Майка Габбарда.